Deconstruction ("decostruzione" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Deconstruction – gruppo musicale statunitense
 Deconstruction – singolo dei Pitchshifter del 1992
 Deconstruction – album dei Deconstruction del 1994
 Deconstruction – album di Meredith Brooks del 1999
 Deconstruction – album del Devin Townsend Project del 2011
 Deconstruction Records – etichetta discografica britannica